Фраксионамијенто лос Наранхос има више значења:

 Фраксионамијенто лос Наранхос (Ероика Сиудад де Уахуапан де Леон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Фраксионамијенто лос Наранхос (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Фраксионамијенто лос Наранхос (Фортин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику